Urbina, concejo español del municipio de Villarreal de Álava, Álava.
 Urbina, parroquia rural del Ecuador, perteneciente al cantón Tulcán de la provincia del Carchi
 Urbina de Basabe, localidad española que forma parte del concejo de Marinda, municipio de Cuartango, Álava.
 Urbina de Eza, concejo español del municipio de Cuartango, Álava.
 Urbina, nombre alternativo de un género de plantas conocido científicamente como Echeveria.
 Casa de los Urbina, palacete español del siglo XVI ubicado en Miranda de Ebro, Burgos.